Forrester Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Forrester Island (ö i Antarktis),

USA 

 Forrester Island (ö i USA), Alaska, Annette Island Reserve, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar